Dalków  (1943–1945 deutsch  Dalken) ist ein Ort im Powiat Piotrkowski in der Woiwodschaft Łódź, in Polen. Er liegt etwa 8 Kilometer nördlich von Czarnocin, 26 Kilometer nördlich von Piotrków Trybunalski, und 22 Kilometer südöstlich von der Woiwodschafts-Hauptstadt Łódź. 

Das Dorf hat circa 620 Einwohner.

Einzelnachweise 

Ort der Woiwodschaft Łódź
Gmina Czarnocin (Powiat Piotrkowski)